Alessandro Andreozzi – pilota motociclistico italiano
 Alfonso Andreozzi – giornalista, avvocato e orientalista italiano
 Gaetano Andreozzi – compositore italiano
 Guido Andreozzi – tennista argentino
 Michela Andreozzi – attrice, sceneggiatrice, regista conduttrice italiana
 Ruggero Andreozzi – attore, doppiatore e speaker radiotelevisivo italiano